La anorthominasragrite è un minerale.

Etimologia  
Il nome deriva dalla struttura cristallina: è una minasragrite che cristallizza nel sistema triclino (il prefisso anortho- deriva dal greco e significa che non è ortorombica, per distinguerla dall'orthominasragrite).

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Collegamenti esterni 

Solfati, cromati, molibdati e tungstati (minerali)